Trzecia edycja Superpucharu Wysp Owczych odbyła się 29 marca 2009 roku. Mistrz kraju, a jednocześnie zdobywca Pucharu Wysp Owczych EB/Streymur zmierzył się z drugim klubem w tabeli, HB Tórshavn. Puchar w tamtym roku wywalczyła drużyna ze stolicy archipelagu.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2009 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych